

Patronymes 
 Antonin Carlès (1851-1919), sculpteur français ;
 Émile Jacques Gabriel Carles (1881-1943), général de corps d'armée français ;
 Émilie Carles (1900-1979), écrivain français ;
 Pierre Carles, journaliste français.

 Henry Galy-Carles (né en 1922), poète, dramaturge, historien et critique d’art français.

Toponymie 
 Carles une municipalité des Philippines.
 Le château de Carles situé à Saillans, en Gironde (France).

Prénom 
Carles est la variante du prénom Charles en catalan et en occitan. 

Homonymie de patronyme
Prénom masculin